Szwajcaria:
 Val Stussavgia – retoromańska nazwa gminy Safiental
 Val Stussavgia – retoromańska nazwa doliny Safiental

Zobacz też:
 Val